Мартина Хингис и Леандер Паес — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Саманта Стосур и Ненад Зимонич — не защищали свой титул, однако Зимонич принял участие в турнире и в паре с  Ярмилой Гайдошовой проиграл в третьем раунде.

Посев 
Все сеянные начинали турнир со второго раунда.

  Майк Брайан /  Бетани Маттек-Сандс (Полуфинал)
  Бруно Соарес /  Саня Мирза (Четвертьфинал)
  Елена Веснина /  Марцин Матковский (Четвертьфинал)
  Боб Брайан /  Каролин Гарсия (Второй раунд)
  Александр Пейя /  Тимея Бабош (Финал)
  Хория Текэу /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
 ' Леандер Паес /  Мартина Хингис (Титул)
  Даниэль Нестор /  Кристина Младенович (Четвертьфинал)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Кара Блэк ''(Третий раунд)

<ol start=10>
  Равен Класен /  Ракель Копс-Джонс ''(Третий раунд)
  Жан-Жюльен Ройер /  Анна-Лена Грёнефельд ''(Второй раунд)
  Пабло Куэвас /  Флавия Пеннетта ''(Отказ)
  Флорин Мерджа /  Михаэлла Крайчек ''(Второй раунд)
  Джон Пирс /  Чжань Юнжань ''(Второй раунд)
  Хенри Континен /  Чжэн Цзе ''(Второй раунд)
  Лукаш Кубот /  Андреа Главачкова ''(Третий раунд)
  Давид Марреро /  Аранча Парра Сантонха (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Кен Скупски /  Йоханна Конта (Второй раунд)
  Нил Скупски /  Лиза Реймонд (Первый раунд)
  Джонатан Маррей /  Анна Смит (Первый раунд)

<ol start=4>
  Ллейтон Хьюитт /  Кейси Деллакква ''(Второй раунд)
  Колин Флеминг /  Джоселин Рэй ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые